Oddsson ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Oddur. Die weibliche Entsprechung ist Oddsdóttir (Tochter des Oddur).

Namensträger 
 Davíð Oddsson (* 1948), isländischer Politiker
 Eiríkr Oddsson, Autor des Hryggjarstykki, einer verlorenen Königslegende aus dem 12. Jahrhundert
 Gísli Oddsson (1593–1638), isländischer Geistlicher, Bischof von Skálholt
 Hilmar Oddsson (* 1957), isländischer Regisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Musiker
 Jón Oddsson (* 1958), isländischer Sportler
 Jón Oddsson Hjaltalín (1749–1835), isländischer Priester und Autor

Patronym
Isländischer Personenname